Heidenau (Nordheide), een Duitse gemeente in Nedersaksen
 Heidenau (Saksen), een Duitse stad in Saksen